Xi of XI kan verwijzen naar:
Xi (letter), naam voor Griekse letter Ξ / ξ
Xi (blad), studentenblad
Xi (begrip), afkorting voor eXtra intelligentie
Xi (familienaam) 奚, een Chinese familienaam
Xi Jinping, leider van China
Xi (rivier), een rivier in China
Xi (frisdrank), een frisdrank met kruidenextracten van Vrumona
11 (getal), het Romeinse getal XI.
 Het jaar 11 van de gangbare jaartelling
 Het jaar XI van de Franse republikeinse kalender